Наталья Николаевна Дорошева (род. 1 июня 1970, Алма-Ата, Казахская ССР) — мастер спорта по футболу, полузащитник ЦСК ВВС, тренер «СШВСМ-Кайрат». Является одним из лучших футбольных тренеров Казахстана.

Биография 
Наталья Дорошева начала играть в футбол в Алма-Ате в клубе «Грация». При переезде клуба в Тольятти, а позднее в Самару играла в российском чемпионате.

Н. Дорошева в качестве футболистки стала мастером спорта, трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным вице-чемпионом и двукратным бронзовым призёром чемпионата России. Была обладателем Кубка России, выступала в еврокубках.

После окончания игровой карьеры тренировала ряд казахстанских клубов. Достижения в качестве тренера: 2008 г. — 3-е место в первенстве среди молодёжи, 2009—2010 г.г. чемпионка Казахстана, 2009 г. обладатель Кубка Казахстана.

1996 году окончила Академию туризма и спорта, тренер высшей категории РК, имеет лицензию тренера А-диплома УЕФА.

В 2020 году работала детским тренером в Академии Футбола Дмитрия Аленичева (Московская область, Россия) .

Футбольные достижения 
Московская область

Командные 
 Чемпионка России (2): 1993, 1994
 Вице-чемпионка России (2): 1992, 1995
 Обладательница Кубка России (1): 1994

Личные 
 Мастер спорта России

Достижения

Клубные

Примечания

Ссылки 
 Наталья Дорошева: «Женский футбол у нас в стране гибнет»

Футболистки Казахстана
Футболистки России
Мастера спорта России
Футбольные тренеры Казахстана
Игроки ЖФК ЦСК ВВС
Игроки ЖФК «КАМАЗ»
Игроки женской сборной Казахстана по футболу
Тренеры женской сборной Казахстана по футболу